Анике́ев — русская фамилия (от имени Аникей, разговорного варианта Иоанникий). Имеет женскую форму .

Аникеев

А 
 Аникеев, Андрей Анатольевич (род. 1961) — депутат Государственной думы России.
 Аникеев, Андрей Михайлович (1889—1971) — старший механик семеноводческого совхоза «Хомутовский» Министерства совхозов СССР, Хомутовский район Орловской области, Герой Социалистического Труда.

В 
 Аникеев, Вячеслав Ефимович (1937—2014) — советский журналист.

Г 
 Аникеев, Григорий Викторович (род. 1972) — российский предприниматель, депутат Государственной думы России.

Е 
 Аникеев, Евгений Иванович (1924—2001) — поэт-баснописец, журналист, Заслуженный работник культуры РСФСР.

И 
 Аникеев, Иван Николаевич (1933—1992) — советский лётчик-истребитель, член первого отряда космонавтов СССР.
 Аникиев, Иоанн — бунтовщик XV века.

К, М 
 Аникеев, Карп — полуголова московских стрельцов в 1672.
 Аникеев, Михаил Корнеевич (1925—2011) — Заслуженный художник РСФСР.

Н 
 Аникеев, Николай Петрович (1925—2007) — советский философ.
 Аникеев, Николай Петрович (1908—1993) — советский инженер-геолог, Герой Социалистического Труда.

С 
 Аникеев, Серафим Михайлович (1904—1962) — советский артист оперетты, директор Московского театра оперетты.
 Аникеев, Станислав Константинович (1946—2015) — советский лыжник и биатлонист.

Ю 
 Аникеев, Юрий Владимирович (род. 1983) — украинский спортсмен (русские и международные шашки).



См. также 
 Аникиев

Примечания